Chac (Chaak) – bóg deszczu i grzmotu Majów
 Baj-Chaak – wieś w Republice Tuwy